Die Tippeligaen 1999 war die 55. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die neunte Saison unter dem Namen Tippeligaen. Die Spielzeit begann am 10. April 1999 und endete am 31. Oktober 1999 mit dem zweiten Relegationsspiel.

Modus 
Die vierzehn Teams der Liga spielten in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 26 Spiele absolvierte. Die zwei Letztplatzierten mussten absteigen. Der Drittletzte musste in Hin- und Rückspiel gegen den Drittplatzierten der 1. divisjon um den Verbleib in der Tippeligaen spielen.

Mannschaften und Spielstätten

Saisonverlauf 
Rosenborg BK gewann zum achten Mal hintereinander die norwegische Meisterschaft. Es war gleichzeitig die 14. Meisterschaft für die Mannschaft. Zudem sicherten sie sich auch den Pokal und errangen damit das sechste Double aus Meisterschaft und Pokal.

Zu Beginn der Saison stand Molde mehrmals an der Tabellenspitze. Ab dem achten Spieltag gab es dann nur noch Rosenborg als Tabellenführer. Aber die Mannschaft konnte sich nur maximal fünf Punkte von der Konkurrenz absetzen. Bis wenige Spieltage vor Ende der Saison gab es noch mehrere Teams, die die Tippeligaen gewinnen konnten. Durch fünf Siege in Folge und gleichzeitigen Patzern der anderen Mannschaften, konnte sich Rosenborg vorentscheidend absetzen. Am 24. Spieltag sicherten sie sich dann vorzeitig die Meisterschaft. Molde konnte sich durch einen Sieg im letzten Spiel gegen den direkten Konkurrenten Lillestrøm den zweiten Platz sichern. Der Aufsteiger Odd Grenland konnte sich in der Tippeligaen halten. Der zweite Aufsteiger Skeid Oslo dagegen musste wieder in die 1. Divisjon absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Relegation 

|}
IK Start stieg in die Tippeligaen auf.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt nach gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv

Fußballsaison 1999
Eliteserien-Saison (Fußball)